Телепорт:

 Телепортация — мгновенное перемещение материального объекта из одной точки пространства в другую.
 «Телепорт» — научно-фантастический фильм режиссёра Дага Лаймана.
 Телепорт — магистральная наземная станция (центр космической связи), служащая для оказания услуг спутниковой связи и вещания.

См. также 
 Teleport Pro